Флаг Сосновского сельского поселения — сокращённое название флага некоторых муниципальных образований России.

 Флаг Сосновского сельского поселения — флаг муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
 Флаг Сосновского сельского поселения — флаг Сосновского сельского поселения Берёзовского муниципального района Пермского края.
 Флаг Сосновского сельского поселения — флаг муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области.